EL Весов () — одиночная переменная звезда в созвездии Весов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 7596 световых лет (около 2329 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15m до +14,1m.

Характеристики 
EL Весов — пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RR).

Примечания